Banjarwaru (Lumajang)
 Banjarwaru (Nusawungu)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing